Па́мятник рунопе́вцу (Петри Шемейкке) — памятник работы скульптора Алпо Сайло (1877—1955) в городе Сортавала.

Расположен в историческом центре города, в сквере на площади Вяйнямёйнена, к которой примыкает улица Вяйнемяйнена. Памятник посвящён карельским рунопевцам, образ рунопевца является собирательным. В литературе также упоминается как памятник рунопевцу Петри Шемейкке (1821—1915), жившему в Суйстамо.

История 
Идея установить памятник в городе появилась по предложению скульптора Алпо Сайло в 1916 году, через год после кончины Петри Шемейкки. Сайло ещё в 1908 году лично встречался с Петри Шемейккой, фотографировал его и рисовал портреты рунопевца, который к тому времени уже сильно постарел и ослеп.

Лишь в 1927 году Элиэль Вартайнен () написал Сайло, что финансирование на памятник найдено, хотя скульптор ещё не назван. Элиэль Вартайнен предложил Алпо Сайло и тот в итоге получил заказ. Монумент был сооружён на 25000 финских марок, завещанных судьёй Карлом Густавом Бергом (1845—1928), и на доход от проведения Всефинляндского песенного праздника(), который состоялся в Сортавале в 1926 году.

Памятник был установлен 20 июня 1935 года к столетию первого издания эпоса «Калевала». Планировка сквера была выполнена архитектором Уно Ульбергом.

Примечания

Ссылки 
 Памятник рунопевцу
 Памятник рунопевцу в 1941 году

Памятники Карелии
рунопевец
Сортавала
Скульптуры 1935 года
Здания и сооружения, построенные в 1935 году в Финляндии